In der Weimarer Republik gab es drei Reichspräsidentenwahlen:

 Reichspräsidentenwahl 1919,
 Reichspräsidentenwahl 1925 und
 Reichspräsidentenwahl 1932

Siehe auch:
 Volksabstimmung über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs (1934)